HMN steht für:
 Hereditäre motorische Neuropathie, Erkrankung des peripheren Nervensystems
 Holloman Air Force Base, Stützpunkt der US-Luftwaffe (IATA-Code)
 Humboldt-Museum für Naturkunde, siehe Museum für Naturkunde (Berlin)

hmn steht für:
 Sprachen der Miao, Sprachcode nach ISO 639-2

HMN